Kawasaki se poate referi la:

 Municipiul Kawasaki, o localitate în Japonia, în prefectura Kanagawa.
 Kawasaki Heavy Industries, o companie japoneză.
 Kawasaki Ki-45, un avion de vânătoare.
 Kawasaki OH-1, un elicopter de recunoaștere.